Демокрит:

 Демокрит (ок. 460 до н. э.— ок. 370 до н. э.) — великий древнегреческий философ.
 Демокрит — картина Диего Веласкеса.
 Демокрит — крупный ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.